Iglika – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Iglika – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Iglika – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen